Антáлья () — ил (провинция) на юге Турции, административный центр — город Анталья.

География 
Анталья расположена между хребтами Западного Тавра и Средиземным морем (залив Анталья).

Ил граничит с илами (с запада на восток): Мугла, Бурдур, Ыспарта, Конья, Караман, Мерсин.

История 
Самые первые человеческие следы в этом регионе найдены в пещере Караин и датируются эпохой приблизительно 100 000 лет до н. э.

История древней Анталья малоизвестна. В хеттский период Анталья и прилегающий регион получили названия Ликия.

В греческий период западная часть провинции Анталья входила в Ликию, восточная в Памфилию; на севере её земли делились между Киликией и Писидией.

Анталья была частью Лидийского царства с VII века до н. э. и до завоевания Лидии персами в 546 году до н. э. Персами была построена военно-морская база на реке Кепрючай (древн. Евромедон). Тем не менее в 467 году до н. э. эта база была разрушена флотом Симона Афинского.

В 334 году до н. э. Анталья была захвачена Александром Македонским. После смерти Александра Македонского этот регион был объектом борьбы между Селевкидами и Пергамом. Как следствие, в 188 году до н. э. он отошёл к Пергаму.

С 133 года до н. э. Анталья находилась под властью Рима, а затем — Византии.

Экономический упадок региона наступил в VIII веке после разрушительного землетрясения, набегов арабов (VII—VIII века) и морских пиратов. В 1080-е годы в регионе начал распространяться ислам (после сельджукского завоевания). Тем не менее уже в 1120 году Византия полностью отвоевала и Анталью и прилегающую к ней область. После начала смуты в Византии в конце XII века и последовавшего упадка империи, сельджуки весной 1207 года вновь отвоевали эту территорию — уже насовсем.

В 1321—1423 годах Анталья была центром независимого бейлика Хамид (Хамидогуллары).

В 1423 Анталью покоряют турки-османы.

Население 
В 1912 году здесь проживали: мусульмане — , греки — , армяне — , евреи — .

Население —  (2009).

Крупнейшие города — Анталья (603 тысячи жителей в 2000 году), Аланья, Манавгат, Серик.

Административное деление 

Ил Анталья делится на 19 районов, пять из которых представляют собой районы города Анталья (отмечены *):

 Аксеки (Akseki)
 Аксу (Aksu)*
 Аланья (Alanya)
 Демре (Demre)
 Дёшемеалты (Döşemealtı)*
 Элмалы (Elmalı)
 Финике (Finike)
 Газипаша (Gazipaşa)
 Гюндогмуш (Gündoğmuş)
 Ибрады (İbradı)
 Каш (Kaş)
 Кемер (Kemer)
 Кепез (Kepez)*
 Коркутели (Korkuteli)
 Коньяалты (Konyaaltı)*
 Кумлуджа (Kumluca)
 Манавгат (Manavgat)
 Муратпаша (Muratpaşa)*
 Серик (Serik)

Экономика 
Провинция Анталья — центр туристической индустрии Турции, до 30 % от общего числа туристов в Турции едут в Анталью.

Довольно развито сельское хозяйство. Главными сельскохозяйственными продуктами являются хлопок, зерновые, кунжут, цитрусовые. В последние годы начало развиваться цветоводство, сезонное и парниковое овощеводство.

Судостроение, судоремонт, текстильная и пищевая промышленности.

Достопримечательности 
 Ксанф — одна из столиц древней Ликии, этот археологический объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Примечания

Ссылки 
 
 Antalya Web Site

Анталья (ил)